Чемпіонат Казахстану з футболу 2013 — 22-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вп'яте здобув Актобе.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Жетису було знято 3 очки.
2. З клубу Акжайик було знято 6 очок.

Позначення:

Результати

Другий раунд

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Шахтар візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2014—2015 як переможець Кубку Казахстану 2013

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Плей-оф

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 

2013
Казахстан